Les Criscuolo sont une famille d'artistes italiens, des peintres de l'école napolitaine, dont les membres sont :
 Giovanni Angelico Criscuolo et son frère :
 Giovanni Filippo Criscuolo (Gaeta, v. 1500 - 1584) et sa fille :
 Mariangiola Criscuolo (c. 1548 - 1630)

Famille d'artistes italiens
Patronyme italien